Cotarelo puede hacer referencia a:
 Emilio Cotarelo y Mori (1857-1936), musicólogo, bibliógrafo y crítico literario español.
 Ramón Cotarelo García (1943), politólogo y catedrático español.
 Cotarelo, unos herejes franceses.